Женская национальная сборная Швеции по софтболу — представляет Швецию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация бейсбола и софтбола Швеции ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Швеции по софтболу

Ссылки 
 Федерация бейсбола и софтбола Швеции (Svenska Baseboll och Softboll Förbundet)
 Европейская федерация софтбола (ESF)
 Международная федерация бейсбола и софтбола

Швеция
Софтбол в Швеции
Софтбол женская